

Cinema
 Push – film del 2006 diretto da Dave Rodriguez
 Push – film del 2009 diretto da Paul McGuigan

Letteratura
Push - La storia di Precious Jones – romanzo di Sapphire

Musica 
Push – pseudonimo del DJ belga Mike Dierickx, anche noto come M.I.K.E. o Plastic Boy
 Push – album dei Bros del 1988
 Push – album dei Gruntruck del 1992
 Push – singolo di Enrique Iglesias e Lil Wayne del 2007, dall'album Insomniac
 Push – canzone di Avril Lavigne contenuta nel suo quarto album Goodbye Lullaby
 Push – singolo di Lenny Kravitz del 2011

Informatica 
 Logica Push

Altro 
 Push – nella terminologia del wrestling, quando un wrestler acquista popolarità con una serie di vittorie e/o un aumento dell'esposizione negli show principal
 Push – fattori di spinta e di attrazione nelle migrazioni dell'uomo
 Push – un tipo di logica per il rifornimento dei materiali alla produzione

Altri progetti